Spojení písmen T a R může mít různé významy:

TR 
 bývalá SPZ okresu Třebíč
 bývalá SPZ malých motocyklů okresu Trnava
 SPZ okresu Turčianske Teplice
 TR – kód ISO 3166-2 pro Turecko
 AL-TR – kód ISO 3166-2 pro město Tiranë

tr 
 turečtina – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 tr (Unix) – příkaz v unixových operačních systémech pro nahrazování zadaných znaků jinými nebo jejich vypouštění

.tr 
 .tr – internetová doména nejvyššího řádu pro Turecko

t. r. 
 toho roku – v již zmíněném roce
 tohoto roku – letos, v roce vzniku textu